Camila Giorgi era la campionessa in carica, ma è stata eliminata al terzo turno da Jessica Pegula.

In finale Simona Halep ha battuto Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Iga Świątek (terzo turno)
 Anett Kontaveit (secondo turno)
 Maria Sakkarī (terzo turno)
 Paula Badosa (secondo turno, ritirata)
 Ons Jabeur (secondo turno, ritirata)
 Aryna Sabalenka (terzo turno)
 Jessica Pegula (semifinale)
 Garbiñe Muguruza (terzo turno)

  Emma Raducanu (primo turno)
  Cori Gauff (quarti di finale)
  Dar'ja Kasatkina (primo turno)
  Belinda Bencic (quarti di finale)
  Leylah Fernandez (secondo turno)
  Karolína Plíšková (semifinale)
  Simona Halep (campionessa)
  Jeļena Ostapenko (secondo turno)

Wildcard 

  Rebecca Marino (primo turno)
  Katherine Sebov (primo turno)

  Venus Williams (primo turno) 
  Carol Zhao (primo turno)

Ranking protetto 

  Serena Williams (secondo turno)

  Sofia Kenin (primo turno)

Qualificate 

  Marie Bouzková (primo turno)
  Cristina Bucșa (primo turno)
  Storm Sanders (primo turno)
  Madison Brengle (primo turno)

  Claire Liu (primo turno) 
  Asia Muhammad (secondo turno)
  Ajla Tomljanović (secondo turno)
  Tereza Martincová (secondo turno)

Lucky loser 

  Nuria Parrizas-Diaz (primo turno)

  Donna Vekić (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2022